Typ 45 (auch Type 45) steht für:

 Bugatti Type 45, ein Automodell des Automobilherstellers Bugatti
 Citroën Typ 45, ein Lastkraftwagen und Reisebus von Citroën
 Typ 45 24-cm-Haubitze, eine Waffe des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 45 15-cm-Kanone, eine Waffe des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Type 45 oder Daring-Klasse (2006), eine Lenkwaffenzerstörer-Klasse der Royal Navy